Яровое — название населённых пунктов:

Россия 
 Яровое — город в Алтайском крае.
 Яровое — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Яровое — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Яровое — село в Половинском районе Курганской области.
 Яровое — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Яровое — село в Армизонском районе Тюменской области.

Украина 
 Яровое — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Яровое — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Яровое — село в Ширяевском районе Одесской области, ликвидировано в 2007 г.
 Яровое — село в Бурынском районе Сумской области.
 Яровое — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Яровое — село в Каменском районе Черкасской области.

См. также 
 Большое Яровое
 Малое Яровое